Клаус Петер Хан (; , Бемпфлинген — ) — немецкий  и .

Учился в Штутгарте у Людвига Хёльшера, прошёл также мастер-классы Пьера Фурнье и Поля Тортелье. Изучал дирижирование под руководством Ганса Гришката и Томаса Унгара.

На первом этапе карьеры выступал преимущественно как ансамблист, особенно в составе Штутгартского фортепианного трио (1968—1981). Затем начал развивать сольную карьеру, наиболее известен как исполнитель сюит для виолончели соло Иоганна Себастьяна Баха. С 1999 г. и до конца жизни играл в составе Trio Passionato (с пианистом Юрием Розумом и скрипачом Александром Яблоковым). Как дирижёр с 1981 года руководил камерным оркестром «Марсельские солисты», затем в 1987—1991 гг. главный дирижёр Курпфальцского камерного оркестра. С 1991 г. возглавлял камерный оркестр «Солисты Бургундии». Во второй половине 1990-х гг. постоянно работал с московским Симфоническим оркестром Радио и Телевидения, осуществил с ним ряд записей.

Академические музыканты Германии